Que, codi ISO 639-2 alpha-3 de la llengua quítxua
 Nom donat a Cilícia, especialment la part plana costera, derivat de l'antic regne de Que.
 Regne de Que, regne neohitita a Cilícia, amb centre a Adana